Die Fußball-Landesklasse Sachsen 1950/51 war die zweite Austragung der Fußball-Landesklasse Sachsen. Durch die Einführung der DDR-Liga war die Landesklasse ab dieser Spielzeit nur noch drittklassig. Die Landesklasse wurde auf eine Staffel mit 14 Teilnehmern verkleinert, diese spielten im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel den sächsischen Fußballmeister und Aufsteiger in die DDR-Fußball-Liga 1951/52 aus. Die BSG Rotation Plauen sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung vor der BSG Chemie Glauchau den ersten Platz und den Aufstieg. Bis auf die SG Markkleeberg traten zum ersten Mal nur Betriebssportgemeinschaften an. Dadurch gab es erneut mehrere Namenswechsel.

Abschlusstabelle

Literatur 
 D.F.S.F (Hrsg.): DDR-Chronik – DDR-Fußball 1949–1991 (Band 1). Berlin 2011.

Weblinks 
 www.f-archiv.de/Landesligen 1949-52

Fußballsaison 1950/51 
Fußball-Landesklasse Sachsen (1949–1952)